Wayward – film del 1932 diretto da Edward Sloman
Wayward – film del 2013 diretto da Lucas Pops